Esposizione – in fotografia indica la quantità di luce che giunge alla pellicola durante lo scatto
Esposizione – prima introduzione di un tema musicale in una composizione
Esposizione – manifestazione di tipo fieristico
Esposizione – presentazione al pubblico di opere artistiche, scientifiche e tecniche ecc; sinonimo di mostra d'arte.
 Esposizione – nell'alpinismo e nell'escursionismo, presenza di strampiombi lungo una via di arrampicata o un sentiero
 Esposizione – in orografia, indica l'orientamento di un versante o una montagna rispetto ai punti cardinali
 Esposizione – abbandono di un neonato alla pubblica carità